

Codici 
 MVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mývatn (Islanda)

Altro 
 MVA – Microsoft Virtual Academy